Obhájcem titulu byl třetí nasazený česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková, který podlehl ve druhém kole italské dvojici Francesca Schiavoneová a Flavia Pennettaová po třísetovém průběhu utkání.

Vítězkami se staly americké sestry Serena a Venus Williamsovy, které ve finále zdolaly šestý nasazený pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká ve dvou sadách. Získaly tak pátý wimbledonský titul z této soutěže.

Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finále)
  Jaroslava Švedovová /  Galina Voskobojevová (3. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Gisela Dulková /  Paola Suárezová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Věra Duševinová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012